

Germania 
 Ostrau – frazione della città di Grimma (Sassonia)
 Ostrau – frazione del comune di Jahnatal (Sassonia)
 Ostrau – frazione del comune di Petersberg (Sassonia-Anhalt)

Repubblica Ceca 
 Ostrau, oggi Ostrava – città della regione di Moravia-Slesia (distretto di Ostrava)